Tyge Rothe kan henvise til flere personer:

 Tyge Rothe (1731-1795) – dansk forfatter (Tyge Jesper Rothe)
 Tyge J. Rothe (1877-1970) – dansk politiker og minister
 Tyge Rothe (gartner) (1834-1887) – dansk gartner